internetszolgáltató rövidítése angolul (Internet Service Provider)
 Intesa Sanpaolo, olasz bank, a CIB tulajdonosa
 Oktatási intézmények
 Information Society Project, a Yale Jogi Iskola projektje
 Dél-pandzsábi Intézmény, pakisztáni egyetem (Institute of Southern Punjab)
 Instituto Superior Politécnico, São Tomé és Príncipe-i egyetem
 Institut supérieur de philosophie, belga filozófiai intézmény
 International School of Pakistan, kuvaiti nemzetközi iskola
 International School of Panama, panamai nemzetközi iskola
 International School of Paris, francia nemzetközi iskola
 International School of Prague, cseh nemzetközi iskola